Епархия Вианы — одноимённые епархии Римско-Католической Церкви.

 Епархия Вианы — епархия в Бразилии, входит в митрополию Сан-Луиш-до-Мараньяна;
 Епархия Вианы (Ангола) — епархия в Анголе, входит в митрополию Луанды.